Jasenak može biti:
 Jasenak, naselje u Karlovačkoj županiji;
 Jasenak (biljni rod), (Dictamnus) biljni rod iz porodice Rutaceae